Kossuth Lajos-szobor, Makó
 Kossuth Lajos-szobor, Marosvásárhely
 Kossuth Lajos-szobor, Orosháza